Василе́вич — слов'янське прізвище.

Відомі носії:

 Гнат Василевич — гетьман запорізького козацтва протягом 1596—1597.
 Василевич Тетяна Петрівна (1977) — майстер спорту України міжнародного класу, міжнародний гросмейстер.
 Василевич Олена — білоруська письменниця.
Слов'янські прізвища